Kurki est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (13 siècle), chef tribal légendaire finlandais
Mikael Kurki (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace

Toponyme

(ou Korki), village de la province de Khorassan septentrional



Voïvodie de Mazovie
Kurki, village du powiat de Kozienice
Kurki, village du powiat de Mława

Voïvodie de Varmie-Mazurie
Kurki, village du powiat de Działdowo
Kurki, village du powiat d'Olsztyn

Voïvodie de Grande-Pologne
Kurki, village

Voïvodie de Podlachie
Kurki, village de la gmina de Grajewo
Kurki, village de la gmina de Szczuczyn

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de toponyme